Михаил Богословский:
 Богословский, Михаил Иванович (1844—1916) — российский духовный писатель, богослов, библеист, переводчик, преподаватель.
 Богословский, Михаил Измайлович (1807—1884) — профессор богословия, протопресвитер, Главный священник армии и флотов, духовный писатель.
 Богословский, Михаил Константинович (1883—1940) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Богословский, Михаил Михайлович (1867—1929) — российский историк и преподаватель, брат С. М. Богословского.